Ossa puede hacer referencia a:
 ossa, nombre científico (en latín), del convenio Terminologia Anatomica, para denominar al esqueleto humano;
 el municipio albaceteño de Ossa de Montiel;
 el Parque Nacional Monte Ossa en Queensland, Australia;
 la marca española de motocicletas OSSA;

 Personalidades:
 Ossa, que en la mitología griega personificaba la fama;
 Huberto Pérez de la Ossa (1897-1983), novelista y director del Teatro María Guerrero de Madrid;
 José Santos Ossa, descubridor del Salitre en el Salar del Carmen 1866;
 el apellido Ossa, de origen vasco.